Szósta edycja Pucharu Narodów Afryki odbyła się w
1968 roku w Etiopii. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn. Zespoły podzielono na dwie grupy po 4 drużyny. Pierwsze dwa zespoły z grup grały w półfinale.

Kwalifikacje

Grupa 1 

Mecz dogrywkowy

Grupa 2 

|}

Grupa 3 

|}

Grupa 4

Pierwsza runda 

 
|}
  Egipt awansuje do rundy drugiej.

|}
  awansuje do rundy drugiej.

Druga runda 

|}
  awansuje do finałów.

Grupa 5 

|}

Grupa 6

Pierwsza runda 

|}

Mecz dogrywkowy (na neutralnym terenie)

|}
  Kongo-Kinszasa awansuje do drugiej rundy.

|}
  awansuje do rundy drugiej.

Druga runda 

|}
  Kongo-Kinszasa awansuje do rundy finałowej.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Półfinały 
19 stycznia 1968

19 stycznia 1968

Mecz o 3 miejsce 
21 stycznia 1968

Finał 
21 stycznia 1968

Przypisy

Linki zewnętrzne 
RSSSF - informacje o turnieju 

Puchar Narodów Afryki
1968 w piłce nożnej
Piłka nożna w Etiopii
1968 w Afryce